Защитная экипировка может подразумевать:

Боевая экипировка
Средства индивидуальной защиты
 для предотвращения травм спортсменов